Unió Nacional Lituana (del seu nom en lituà Lietuvių Tautininkų Sąjunga), partit polític de Lituània
 Theaterlexikon der Schweiz (del seu nom en romanx Lexicon da Teater Svizzer), enciclopèdia del teatre a Suïssa
 Suport a llarg termini (del seu nom en anglès Long Term Support), terme referit al programari amb suport més llarg de l'habitual
 LTS també és el codi UCI del Lotto-Soudal, equip ciclista professional de Bèlgica